Kotel – jezioro w Polsce, w Borach Tucholskich,
 Kotel – użytek ekologiczny nad jeziorem Kotel,
 Kotel – szczyt w Karkonoszach, w północnych Czechach,
 Kotel – miejscowość w Słowenii.

Zobacz też 
 Koteł – miasto w Bułgarii.